Beals Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beals Mountain (Montana)
 Beals Mountain (Oregon)
 Beals Mountain (Texas)